Остров имени Сагайдачного (до 2017 года — имени Ленина) — остров в Днепровском водохранилище в городе Запорожье. Первоначально носил название имени Ленина, образовался из части правого берега после завершения строительства Днепровской ГЭС и затопления местности.

Решением депутатов Запорожского городского совета 28 февраля 2017 года в рамках проводимой на Украине декоммунизации остров был переименован в остров имени Сагайдачного.

Примечания 

Объекты, названные в честь Владимира Ленина
Острова на Днепре
Острова Запорожской области